Naturpark Harz ist der Name zweier Naturparks im deutschen Mittelgebirge Harz:

 Naturpark Harz (Niedersachsen) (1960 gegründet, 790 km² groß), Landkreise Goslar und Osterode am Harz, Niedersachsen
 Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt (2003 gegründet, 1.660 km² groß), Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Naturpark Südharz
 Nationalpark Harz